Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Korobkow – radziecki wojskowy
 Aleksandr Korobkow – rosyjski kulturysta
 Pawieł Korobkow – radziecki lotnik wojskowy